Suhard může znamenat:

místní název
 Suhard – pohoří v Rumunsku
 Suhard (řeka) – v severovýchodním Rumunsku

příjmení
 Emmanuel Suhard (1874-1949) – pařížský arcibiskup a kardinál